А — 33-я буква бирманского алфавита, универсальная основа для обозначения гласных (в комбинации с диакритическими знаками гласных может образовать весь состав бирманских гласных звуков). В словаре буква «А» образует самый большой раздел (около 15 % объёма). В тайском пали соответствует букве оанг, в сингальском пали для всех гласных свои знаки. Имена и названия городов на букву А называются тэнингэнвейнан и даются детям, родившимся в воскресенье.

По традиции, ориентированной на мон-кхмерскую лингвистику, буква А является последней буквой алфавита, но за ней следуют другие гласные:
 И — 
 Иджи — 
 У — 
 Уджи — 
 Э — 
 О — 
 Ау —

Тэда (грамматика) 
 А (အ) — шейтвэсалоун, приставка-субстантиватор.

Бирманский алфавит
Буквы пали